Črnica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 37 stanovnika te 14 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 45 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji